Мистер Олимпия 2016 () — самое значимое международное соревнование по бодибилдингу, проходящее под эгидой Международной федерации бодибилдинга () с 16 по 17 сентября 2016 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США на Orleans Arena. Это был 52-й по счету конкурс «Мистер Олимпия».

Победителем 2016 года стал американский культурист Фил Хит, став шестикратным победителем конкурса.

В «Мистер Олимпии 2016» впервые провели номинацию в категории «Классик Физик (Classic Physique)», чемпионом которой стал 47-летний Дэнни Хестер.

Результаты 

Абсолютная категория:

Категория -212 lb (до 96 кг):

Категория "Классик Физик (Classic Physique)":

Категория "Менс Физик (Men’s Physique)":

Категория "Вуменс Физик (Women’s Physique)":

Категория "Фигура":

Категория "Фитнес":

Категория "Бикини":

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Mr. Olympia 2016

Турниры Мистер Олимпия
Сентябрь 2016 года
2016 год в Неваде
Международные спортивные соревнования в Лас-Вегасе
Спорт в США в 2016 году